Степан Андреевский:
 Андреевский, Степан Семёнович (1760—1818) — учёный, врач, первый российский исследователь сибирской язвы, астраханский губернатор.
 Андреевский, Степан Степанович (1784—1843) — генерал-майор, герой войны 1812 г.